Левінсон — прізвище єврейського походження
 Артур Левінсон — голова фирми Genentech.
 Баррі Левінсон — американський сценарист, кінорежисер, актор та продюсер низки фільмів і телесеріалів.
 Левінсон Євген Адольфович — архітектор.
 Левінсон-Лессинг Франц Юлієвич — російський і радянський вчений-петрограф.

Див. також 
 Адам Астон (справжнє ім'я Адольф Левінсон) — польський співак.
 Левінзон
Єврейські прізвища